Zijlstraat (Haarlem)
Zijlstraat (Leiden)
Zijlstraat (Schiedam)